Bohemian Rhapsody: The Original Soundtrack — альбом-саундтрек рок-группы Queen, выпущенный 19 октября 2018 года на компакт-диске, кассете и в цифровом формате. Музыка к кинофильму «Богемская рапсодия» (2018).

Содержит несколько хитов Queen и 11 ранее неизданных версий песен, в том числе пять треков из их 21-минутного живого выступления на Live Aid в июле 1985 года. «Doing All Right» была перезаписана специально для фильма оригинальным составом Smile.

История 
Композитор Джон Оттман, часто сотрудничавший с американским режиссером и продюсером Брайаном Сингером, написал музыку к снятому им биографическому фильму «Богемская рапсодия». Официальный саундтрек, содержащий несколько хитов Queen и 11 ранее не выпущенных записей (в том числе пять треков с их 21-минутного концертного выступления на благотворительном музыкальном фестивале Live Aid в июле 1985 года, которые никогда ранее не выпускались в звуковой форме), был выпущен на CD, кассетах и в цифровых форматах 19 октября 2018 года. На тяжёлом виниле (heavy weight vinyl, виниловая пластинка весом около 180 г) выпуск пройдёт в феврале 2019 года. Hollywood Records выпустили альбом в США и Канаде, в то время как Virgin EMI Records занималась глобальным выпуском.

Коммерческий успех 
Саундтрек стал для группы Queen её вторым чарттоппером в Австралии (диском на первом месте местного чарта) после A Night at the Opera (1976). В США он дебютировал на 22-м месте в основном хит-параде Billboard 200 с тиражом 24,000 альбомных эквивалентных единиц, включая 12,000 истинных продаж. Он стал для группы Queen её семнадцатым альбомом в лучшей сороковке top 40 в США. Во вторую неделю саундтрек достиг третьего места и в Великобритании (UK Album Chart) и в США (Billboard 200). Одновременно сборник The Platinum Collection  вошёл в лучшую десятку top 10, а это значит, что группа Queen впервые имела сразу два альбома в top 10 в США в одну неделю. Саундтрек достиг первого места (позиции № 1) во многих странах мира, включая такие как Япония, Чехия, Греция и получил платиновую сертификацию в Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Список композиций 

Примечания
  сопродюсер
  ассистент продюсера
  дополнительный продюсер

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 

Саундтреки 2018 года
Сборники 2018 года
Сборники Queen
Альбомы Virgin EMI Records
Альбомы Hollywood Records